Hemisarcoptes är ett släkte av spindeldjur. Hemisarcoptes ingår i familjen Hemisarcoptidae. 

Hemisarcoptes är enda släktet i familjen Hemisarcoptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Or
Hemisarcoptes